

Téléfilm 

 Reflections est un téléfilm américain réalisé par Gina Prince-Bythewood en 2007.

Cinéma 

 Reflections est un film britannique réalisé par Kevin Billington en 1984 ;
 Reflections est un film australien réalisé par Geoff Brown en 1998 ;
 Reflections est un court métrage américain réalisé par Ronald Bernette en 2002 ;
 Reflections est un court métrage australien réalisé par Ross Ioppolo en 2005 ;
 Reflections est un film documentaire français réalisé par Éléonore Gachet et Lise Leboeuf en 2006 ;
 Reflections est un film canadien réalisé par Timofey Yuriev en 2007 ;
 Reflections est un film américain réalisé par Barry L. Caldwell en 2008 ;
 Reflections est un film britannique réalisé par Ashok Baker en 2008 ;
 Reflections est un film espagnol réalisé par Bryan Goeres en 2008.

Musique

Chanson 

 Reflections est un single de Mariah Carey sorti en 2001.

Album 

 Reflections est un album de Manos Hadjidakis avec le  en 1970 ;
 Reflections est un album de Gil Scott-Heron sorti en 1981 ;
 Reflections est un album d'F.R. David sorti en 1987 ;
 Reflections est un album d'Apocalyptica sorti en 2003 ;
 Reflections est un album de Miriam Makeba sorti en 2003 ;
 Reflections est un album de Candice Night sorti en 2012.

Autres 

 Ubisoft Reflections est une société britannique de développement de jeu vidéo.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre